Maebong-san kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Maebong-san (Kangwŏn-do), berg, 
 Maebong-san (Södra Hwanghae), berg,